Phlyctaenopora är ett släkte av svampdjur. Phlyctaenopora ingår i familjen Mycalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Phlyctaenopora